Радунский — фамилия, имеет женскую форму Радунская.

Известные носители:

 Радунский, Александр Иванович (1912—1982) — артист балета, танцовщик, хореограф, педагог, режиссёр, сценарист.
 Радунский, Иван Семёнович (1872—1955) — артист цирка, клоун.
 Радунский, Михаил Ильич (род. 1932) — советский футболист.